Boos peut faire référence à :

Toponymes

France 
 Boos, une ancienne commune française des Landes ; 
 Boos, une commune française de la Seine-Maritime.

Allemagne 
 Boos, une commune allemande de l'arrondissement d'Unterallgäu en Bavière ; 
 Boos, une commune allemande de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat ; 
 Boos, une commune allemande de l'arrondissement de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat.

Patronymes 

 Abdalla Boos, un homme politique somalien ; 
 Franz Boos (1753-1832), un explorateur, botaniste et jardinier autrichien ; 
 Georges René Boos (1923-2015), un participant du massacre d'Oradour-sur-Glane ; 
 Tino Boos (1975-), un joueur allemand de hockey sur glace ; 
 Wolfgang Boos (1946-), un joueur allemand de hockey sur glace. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France